Molekulska formula -{C13H19NO3}- se može odnositi na:

 Jimskalin
 Viloksazin
 Alileskalin
 Gigantin
 Metilendioksimetoksietilamfetamin
 Pelotin